L'Open de Malaisie féminin 2009 (ou Malaysian Open 2009) est l'édition féminine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du WSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du  au . Nicol David gagne son  trophée en battant Alison Waters en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie masculin de squash 2009
 Open de Malaisie

Féminin 2009
Squash en 2009
Sport en Malaisie en 2009
Sport en juillet 2009
Sport en août 2009